Donatowo ist der Name von zwei Orten in Polen:
 Donatowo (Czempin) in der Woiwodschaft Großpolen
 Donatowo (Drawsko Pomorskie) in der Woiwodschaft Westpommern (Dohnafelde, Kreis Belgard/Pommern)